Eembrug (Amersfoort), ook Zaagmolenbrug, tussen de Brabantsestraat en de Kwekersweg in Amersfoort.
 Eembrug (Eembrugge), brug in de N414 bij Eembrugge